Це́рковь Парк-Стрит () — консервативно-конгрегациональная церковь в центральной части Бостона, рядом с парком Бостон-Коммон. Её строительство было начато в 1809 году, и она была построена в очень короткий срок — от начала строительства до освящения церкви прошло меньше года.

Является третьей из шестнадцати точек на исторической Тропе Свободы.

История и архитектура 

Документ об основании церкви был подписан 27 февраля 1809 года — именно от этой даты принято отсчитывать историю церкви Парк-Стрит, которая в 2009 году отметила своё 200-летие.  

Место для строительства новой церкви было выбрано в марте 1809 года — у пересечения улиц Парк (Park Street) и Тремонт (Tremont Street), где ранее находилось бостонское зернохранилище. 

Церковь Парк-Стрит строилась по проекту английского архитектора . Считается, что этот проект был выполнен в стиле, навеянном работами известного английского архитектора Кристофера Рена (1632—1723). В частности, шпиль церкви Парк-Стрит был спроектирован по образу шпиля лондонской церкви Святой Бригитты ().

Во время войны 1812 года в подвале церкви хранили порох. С тех пор за местом, где находится церковь, закрепилось название «серный угол» (). 

Высота церкви со шпилем составляет 217 футов (). После окончания строительства в 1810 году, она стала самым высоким зданием Бостона, превысив Старую Северную церковь. Церковь Парк-Стрит оставалась самым высоким зданием города до 1867 года, когда была построена  ().

См. также 
 Список самых высоких зданий Бостона

Примечания 

Храмы, заложенные в 1809 году
Храмы, построенные в 1810 году
Здания и сооружения, построенные в 1810 году в США
Конгрегационалистские церкви
Храмы Бостона